Баєль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Баєль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Баєль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Баєль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об